Child's Play ou Child's play (littéralement, « jeu d'enfant ») peut désigner ;

 Child's Play, titre original de Jeu d'enfant, une  pièce de théâtre Robert Marasco de 1970 ;
 Child's Play, titre original de Les Yeux de Satan, un film de Sidney Lumet sorti en 1972 ;
 Child's Play, titre original de Jeu d'enfant, un film de Tom Holland sorti en 1988 ;
 Child's Play, une fondation caritative américaine réunissant des acteurs du marché du jeu vidéo.